Села:
 Ріпинці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Ріпинці — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Ріпинці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район